Ladungsverschiebung bezeichnet:
 Verschiebung von Ladungen durch ein äußeres elektrisches Feld, siehe Polarisation (Elektrizität)
 Verschiebung von Ladung im Güterverkehr, siehe Ladungsverschiebung (Güterverkehr)
 Verschiebung von Ladungen innerhalb eines Moleküls, siehe Polarität (Chemie)